Shūko Aoyama e Gabriela Dabrowski erano le detentrici del titolo ma la Dabrowski ha scelto di non partecipare. Aoyama ha fatto coppia con Eri Hozumi ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Lara Arruabarrena e Andreja Klepač.

Belinda Bencic e Kristina Mladenovic hanno sconfitto in finale Arruabarrena e Klepač con il punteggio di 7-5, 7-67.

Teste di serie 
La prima testa di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Pavljučenkova (semifinale)
  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (primo turno)

  Lara Arruabarrena /  Andreja Klepač (finale)
  Belinda Bencic /  Kristina Mladenovic (campionesse)

Wildcard 

  Louisa Chirico /  Alizé Lim (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2016
WTA Tour 2016